Csörgits Kinga Andrea (Budapest, 1985. január 29. –) író, jógaoktató, alternatív szexuálterapeuta, a Szexológiai Tudományos Társaság tagja, a Tudatos Intimitás Alapítvány kurátora.

Életút
Sokrétű tanulmányainak köszönhetően széleskörű ismeretekkel rendelkezik az alternatív gyógyászati technikák, a mentális egészségmegőrzés és a fizikai gyógyító terápiák területén. Tapasztalt jógaoktatóként jártas a keleti filozófiák, a spiritualitás világában is, amellett, hogy a humán fiziológiai jelenségek okozta energiaáramlások szerves részét képezik a terápiás profiljának. Magyarországon egyedülálló módon nyújt speciális segítő foglalkozásokat, amelyek során az egyén igényeinek megfelelően képes összehangolni a szellemi edukációt a gyakorlati érintésekkel, ezáltal szolgálva klienseinek fejlődését, gyógyulását. A Tudatos Intimitás Alapítvány egyszemélyes kurátora 2018. augusztus óta.

Tanulmányok
Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ és Szexológiai Tudományos Társaság Egyesület közreműködésével; Posztgraduális Szexológus (tovább)képzés (végzés éve: 2017)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar; Vallástudomány Tanszék; Vallástörténész szakirány (MA)
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola BHF/ Jógamester tanszék; Vaisnava jógamester (BSC) (végzés éve: 2014)

Egyéb szakirányú továbbképzések
Foundational Coursework with Deborah Sundahl - Female ejaculation & the G-spot
Lélekhang - Filótás Mária
Gerincterápiás jógaoktatói továbbképzés- Bene Máté Zoltán
Transzperszonális Pszichológia és Légzés Intézet/ Légzésterapeuta - Dr. Komin Vladimir
Energiagyógyászat (tanári diploma) - Vagács Andrea

Szakterületek, érdekeltségek
tudatos várandósság, vajúdás, szülés
perinatális időszak, szülő - gyermek kapcsolat kicsit másképp
gyermek vagy felnőttkori trauma, abúzus kezelése
férfi - női kapcsolati dinamika ismerete, megfelelő viselkedés minták és kommunikáció elsajátítása
saját határok kijelölése, önismeret, öntudat, áldozati vagy agresszor szerep felismerése, gyermekkorból hozott "programok" oldása, felelősségvállalás
klasszikus férfi - női szerepekből eredő frusztráció kezelése, a vállalt szerepekkel történő azonosulás tudatosítása
vágyak, fétisek, perverziók, deviáns viselkedési formák, az első gyermekkori szexuális élmények bevésődésének felvállalása és a gyógyulási szakasz részeként való elismerése
tudatos intimitás, szexualitás energetika felépítése
általános felvilágosítás és edukáció szexualitás és a spiritualitás terén

Eddig megjelent művei
Női orgazmuszavarok feloldása alternatív technikákkal (ISBN: 978-615-00-2132-4)
Te kinek az életét éled? – Egy orákulum emlékiratai (ISBN: 9786150033891)
Vonzó Dominancia (ISBN: 978-615-01-2131-4)

Interjúk, egyéb írásai
https://www.youtube.com/channel/UCgE1VbWghwn43ty7EL-GFNA
https://www.youtube.com/watch?v=aPm_A3dN8tc
https://www.youtube.com/watch?v=MmhFCizYnCI
https://www.youtube.com/watch?v=CwjkvdAVNYg
https://www.youtube.com/watch?v=Ucu4ab-ht3k
https://web.archive.org/web/20190106204938/http://szexakademia.com/

Források 
https://web.archive.org/web/20190107072321/http://www.sexology.hu/content/hu/csorgits_kinga
https://web.archive.org/web/20190109205049/http://tudatosintimitasalapitvany.hu/rolunk
https://web.archive.org/web/20180216181151/http://www.radiobezs.hu/radiobezs/valyi-gabor
https://azeletszexi.hu/2017/10/29/nem_mertem_szolni_hogy_zavar_a_ventilator_zaja/ 
http://allegoria-portal.blogspot.com/search/label/Cs%C3%B6rgits%20Kinga

1985-ben született személyek
Szexológusok
Élő személyek
Budapesten született személyek